Яремчу́к — українське прізвище.

Люди з прізвищем Яремчук

Яремчук Андрій 
 Яремчук Андрій Андрійович (*1949) — український журналіст, багаторічний редактор журналу «Українська культура».

Яремчук Валерія 
 Яремчук Валерія Іванівна — чемпіонка України із синхронного плавання.

Яремчук Василь 
 Яремчук Василь Максимович (1910—1991) — радянський партизан, Герой Радянського Союзу.
 Яремчук Василь Степанович (1921—1947) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.

Яремчук Володимир 
 Яремчук Володимир Андрійович (*1939—†2014) — почесний громадянин Кам'янець-Подільського району (2004), батько художника Ігоря Яремчука.

Яремчук Дмитро 
 Яремчук Дмитро Назарович — український співак, заслужений артист України.
 Яремчук Дмитро Онуфрійович (1914—1955) — Герой Радянського Союзу.

Яремчук Іван 
 Яремчук Іван Іванович (*1962, Великий Бичків) — колишній радянський і український футболіст, заслужений майстер спорту.

Яремчук Ігор 
 Яремчук Ігор Володимирович (*1967, Нова Ушиця) — український графік.

Яремчук Кен 
 Кен Яремчук (, *1964, Едмонтон) — канадський хокеїст

Яремчук Лідія 
 Яремчук Лідія Григорівна (*1945, Київ) — російська і українська актриса.

Яремчук Любомир 
 Яремчук Любомир Антонович (*1954, Судова Вишня) — український скульптор.

Яремчук Марія 
 Яремчук Марія Назарівна (1993) — українська співачка

Яремчук Микола 
 Яремчук Микола Анатолійович (*1954) — український дипломат.

Яремчук Назарій 
 Яремчук Назарій Назарович (молодший) — український співак, заслужений артист України.
 Яремчук Назарій Назарович (1951—1995) — український співак, народний артист УРСР.

Яремчук Олександр 
 Яремчук Олександр Олександрович (1989—2014) — молодший сержант ЗСУ, учасник російської війни, станом на грудень 2016-го вважається зниклим безвісти.

Яремчук Павло 
 Яремчук Павло Миколайович — підполковник Служби безпеки України, лицар ордена Богдана Хмельницького.

Яремчук Сергій 
 Яремчук Сергій Олександрович (1977—2017) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Яремчук Роман 
 Яремчук Роман Олегович (*1995) — український футболіст, нападник.
 Яремчук Роман Юліанович (1935—2007) — український управлінець-господарник, науковець, громадський діяч, меценат.

Яремчук Юрій 
 Яремчук Юрій Григорович (*1951) — композитор, мультиінструменталіст, художник, поет.
 Яремчук Юрій Ярославович (*1964) — український спортсмен.

Примітки 

Прізвища на -ук